Eendracht maakt macht - wapenspreuk van België, de Zuid-Afrikaansche Republiek, Bulgarije en de Republiek Haïti
 Eendracht Maakt Macht (Meterik) - korenmolen in Meterik
 Koninklijke Harmonie "Eendracht Maakt Macht" (Zoersel) - harmonie in Zoersel
 Schutterij Eendracht Maakt Macht - Schutterij in Dinxperlo
 Schuttersgilde Eendracht Maakt Macht - Schuttersgilde in Lobith en Tolkamer